Arwa (slowakisch: Orava, ungarisch & lateinisch: Árva, polnisch: Orawa) steht für:
 Arwa, deutscher Name der Orava (Fluss), Fluss in der Slowakei
 Arwa, deutscher Name der Landschaft Orava (Landschaft) in der nördlichen Slowakei und im südlichen Polen
 Arwa oder Arwatal (Gaildorf), neuerer Siedlungsteil links der Fichtenberger Rot und des Kochers von Unterrot, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; benannt nach ARWA
 Arwaburg oder Burg Orava, Burg bei Dolný Kubín im Okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, Slowakei
 Arwa-Stausee, Stausee an der slowakisch-polnischen Grenze bei Námestovo, Okres Námestovo, Žilinský kraj, Slowakei
 Komitat Arwa, historisches ungarisches Komitat

Arwa ist Personenname:
 Arwa bint Ahmad (1050–1138), jemenitische Königin aus der Dynastie der Sulaihiden
 Arwa (Sängerin) (* 1976), jemenitische Sängerin

ARWA ist Personenname:
 ARWA, Akronym und Marke eines Strumpfwarenherstellers 

Arva bezeichnet folgende Orte:
 Arva (Prahova), Ort im Kreis Prahova (Rumänien) 
 Arva (Vrancea), Ort im Kreis Vrancea (Rumänien) 
 Arva (New Mexico), im Quay County – nicht mehr existent